Andújar steht für

  eine Stadt in Spanien, siehe Andújar.
 Andújar (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Andújar oder Andujar ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Andujar (* 1931), schweizerisch-brasilianische Fotografin, Fotokünstlerin und Menschenrechtlerin
 Daniel García Andújar (* 1966), spanischer Künstler
 Elena Andújar (* 1967), spanische Flamenco-Sängerin sowie Tänzerin
 Joaquín Andújar († 2015), dominikanischer Baseballspieler
 Joaquín María López de Andújar (* 1942), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Getafe
 Jorge Andújar Moreno (* 1987), spanischer Fußballspieler, siehe Coke (Fußballspieler)
 Mariano Andújar (* 1983), argentinischer Fußballtorhüter
 Pablo Andújar (* 1986), spanischer Tennisspieler
 Stephanie Andujar (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Yohandris Andújar (* 1990), dominikanischer Sprinter